Schwarzbeck ist der Familienname von:
 Fritz Schwarzbeck (1902–1989), deutscher Bildhauer

Schwarzbeck steht für:
 Schwarzbeck Mess-Elektronik, deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Schwarzbek
 Schwarzenbeck
 Schwarzenbek